Европейский маршрут Е59 — европейский автомобильный маршрут категории А в Центральной Европе, соединяющий Прагу (Чехия) и Загреб (Хорватия).

Города, через которые проходит маршрут 

  Чехия: Прага — Йиглава — Зноймо —
  Австрия: Хаугсдорф — Холлабрун — Штоккерау — Вена — Винер-Нойштадт — Грац — Шпильфельд —
  Словения: Марибор — Птуй —
  Хорватия: Мацель — Крапина — Забок — Запрешич — Загреб (шоссе A2)

Е59 связан с маршрутами

Фотографии

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Словении
Дороги Чехии
Дороги Австрии
Дороги Хорватии